Wyłudy peut désigner en Pologne :
 Wyłudy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wyłudy, village de la voïvodie de Podlachie